Rodrigues kan som auktorsförkortning betyda:

 Clara F. Rodrigues
 Carina Waiteman Rodrigues
 Everton N.L. Rodrigues
 Maria da Conceição Rodrigues
 Miguel Trefaut Rodrigues
 Sandrina Azevedo Rodrigues
 William Antônio Rodrigues
 José E.de Mesquita Rodrigues

Robotskapade auktorsförkortningar